Доэрти, До́уэрти (; другой вариант транслитерации — Дохерти) — ирландская фамилия. Известные носители:
 Доэрти, Денни (1940—2007) — канадский музыкант, участник группы «The Mamas and The Papas».
 Доэрти, Деннис Джозеф (1865—1951) — американский кардинал.
 Доэрти, Кевин (род. 1958) — канадский дзюдоист.
 Доэрти, Кен (род. 1969) — ирландский профессиональный снукерист.
 Доэрти, Мишель (род. 1962) — профессор космической физики в Имперском колледже Лондона.
 Доэрти, Мэтт (род. 1992) — ирландский футболист.
 Доэрти, Пит (род. 1979) — английский музыкант, участник рок-группы «The Libertines» и инди-группы «Babyshambles».
 Доэрти, Пэтси (1876—1940) — американский бейсболист.
 Доэрти, Шеннен (род. 1971) — американская актриса.
 Доэрти, Шон (род. 1995) — американский биатлонист.
 Доэрти, Эрин (род. 1990) — британская актриса.

См. также 
 Догерти, Брэд (род. 1965) — американский баскетболист.
 Догерти, Брэнт (род. 1985) — американский актёр.
 Догерти, Рой (1870—1924) — американский преступник времён Дикого Запада.
 Дохерти

Примечания